Братусь — фамилия белорусского происхождения, однокоренная со словом брат.. Также распространена среди украинцев.

Известные носители:
 Братусь, Александр Сергеевич (род. 1940) — математик, доктор физико-математических наук, профессор МГУ и МИИТ.
 Братусь, Анна (род. 1979) - украинская оперная певица.
 Братусь, Борис Сергеевич (род. в 1945) — советский и российский психолог.
 Братусь, Василий Дмитриевич (1917—2008) — советский учёный, член-корреспондент Академии медицинских наук Украины.
 Братусь, Игорь Борисович (род. в 1943) — филолог, кандидат филологических наук, профессор
 Братусь, Иван Иванович (1921—1975) — Герой Советского Союза.
 Братусь, Нина Васильевна (1926—2002) — советский и украинский врач-физиолог, д. м. н., Заслуженный деятель науки и техники УССР. 
 Братусь, Сергей Никитич (1904—1997) — советский юрист.

Примечания